Tadeusz Jackowski (1889–1972) – polski dyplomata
 Tadeusz Jackowski (ur. 1936) – polski grafik
 Tadeusz Jackowski (1904-1970) – poseł do Krajowej Rady Narodowej